Байль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Байль, Герхард (1926—2010) — политик ГДР, член СЕПГ, министр внешней торговли ГДР в 1986—1990 годах.
 Байль, Оскар (1869—1927) — чехословацкий биолог и врач.
 См. также 
 Бейль